

Geografia 
 Poortvliet – località dei Paesi Bassi

Persone 
 Jan Poortvliet – calciatore e allenatore di calcio olandese
 Rien Poortvliet – pittore e disegnatore olandese